Chołm – nazwa kilkunastu miejscowości

Białoruś 
 Chołm – wieś w rejonie bieszenkowickim obwodu witebskiego

Rosja 
m.in.:
 Chołm – miasto w obwodzie nowogrodzkim
 Chołm – chutor w obwodzie kurskim
 Chołm – wieś w obwodzie pskowskim
 Chołm – wieś w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje, w rejonie diemidowskim (obwód smoleński)
 Chołm – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje, w rejonie diemidowskim (obwód smoleński)
 Chołm – wieś w rejonie poczinkowskim (obwód smoleński)
 Chołm – wieś w osiedlu wiejskim Diwasowskoje, w rejonie smoleńskim (obwód smoleński)
 Chołm – dawna wieś w osiedlu wiejskim Nowosielskoje, w rejonie smoleńskim (obwód  smoleński)